Il Lockheed Electra è il nome dato a due distinti aerei della Lockheed Corporation:
Lockheed L-10 Electra: un aereo di linea dotato di motori a pistoni e con 10 posti disponibili risalente alla metà degli anni '30; ebbe due derivati:
Lockheed L-12 Electra Junior: versione più piccola, dotata di 6 posti, del Model 10
Lockheed L-14 Super Electra: versione più grande del Model 10
Lockheed L-188 Electra: un aereo di linea da 127 posti del anni '60